Java Head – film del 1923 diretto da George Melford
Java Head – film del 1934 diretto da J. Walter Ruben